Ez a lap az Atyám, Zorn! című amerikai televíziós sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Zorn egy animációs figura, egy hatalmas harcos, aki egy varázslatos szigeten él, fia viszont egy hús-vér 17 éves iskolás fiú, akinek épp most van a születésnapja. A büszke apa tehát repülőre ül, hogy meglátogassa egyszülöttjét és gyermeke anyját.
És ott marad a fiánál mert nincs vele sokat na akkor kezdődnek a bajok és szeretne jobban megismernie a fiát de mindig valami galibát csinál de jó szándékkal  ő Zorn ő ilyen harcos amit a fejébe vesz akkor ott nem lehet leállítani.

Évados áttekintés

Epizódok

Források 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái